Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club Club Brugge hebben getraind vanaf 1930 tot op heden.

 
 
 

 

Brugge
Club Brugge
Trainers
Trainers